Сбо́рная Сент-Люси́и по футбо́лу () — представляет Сент-Люсию на международных футбольных соревнованиях.

В рейтинге ФИФА на 10 февраля 2022 года занимает 177-е место.

История 
Команда впервые предприняла попытку квалифицироваться на чемпионат мира перед турниром 1994 года, однако в первом квалификационном раунде в 1992 году проиграла борьбу сборной Сент-Винсента и Гренадин.

В квалификации к квалификационного турнира КОНКАКАФ к чемпионату мира 2010 года Сент-Люсия прошла во второй отборочный раунд, обыграв сборную Теркса и Кайкоса по итогам двух встреч со счётом 3:2. Однако, в следующем раунде она уступила сборной Гватемалы с общим счётом 1:9.

В квалификации к Чемпионату мира по футболу 2014 Сборная Сент-Люсии в первом раунде обыграла сборную Арубы по пенальти (6:6; пен. 4:5). Во втором раунде Сент-Люсия играла в группе D вместе с Канадой, Пуэрто-Рико, Сент-Киттс и Невис. Заняли последнее место.

Чемпионат мира 
 1930—1990 — не принимала участие
 1994—2018 — не прошла квалификацию
 2022 — снялась с турнира

Золотой кубок КОНКАКАФ 
 1991—2007 — не принимала участия
 2009 — не прошла квалификацию

Примечания

Ссылки 
 Сборная Сент-Люсии на сайте ФИФА

Сент-Люсия
Футбол в Сент-Люсии